

Geografie
Dee (Aberdeenshire), een rivier in Schotland
Dee (Wales), een rivier in Wales
Dee (Lune), een rivier die ontspringt op de grens tussen Cumbria en North Yorkshire 
Dee (Galloway), een rivier in Dumfries and Galloway
Dee (County Louth), een rivier in Ierland
Dee (Queensland), een rivier in Australië
Dee (Tasmanië), een rivier in Australië

Personen
Daisy Dee, een Nederlandse zangeres
Daniël Dee, een Nederlandse dichter
Dave Dee, een Engelse zanger
David Eugene Edwards, een Amerikaanse artiest, soms verkort tot DEE
Dee (cartoonist) (1966-2019), een cartoonist uit Maleisië
John Dee, een Engelse humanist
Kiki Dee, een Engelse zangeres
Sandra Dee, een Amerikaanse actrice
Dee van der Zeeuw, een Nederlandse vlogger

Zie ook
Dé Stoop, een Nederlands sportbestuurder
D (doorverwijspagina)
DE (doorverwijspagina)